Okręty o nazwie "Galaxy":
  był okrętem używanym przez US Navy do badań w latach 1941-45.
  był statkiem kosmicznym ze świata Star Trek.

Galaxy